Та́йлер Джо́нсон (; 29 июля 1990, Спокан, Вашингтон, США) — американский хоккеист, центральный нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхокс». В составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» дважды завоевал Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах.

Карьера 

В 2005 году выбран в 11-м раунде драфта Западной хоккейной лиги (WHL) клубом «», в котором играл с 2007 по 2011 годы. В составе «Спокана» выиграл Кубок Эда Чиновета и Мемориальный кубок в 2008 году, а также был признан самым ценным игроком плей-офф WHL в том же году.

В 2011 году подписал контракт новичка с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». Сезон 2011/2012 провёл за команду «Норфолк Эдмиралс» из АХЛ, был признан игроком месяца в марте 2012 года. В сезоне 2012/2013 играл за «Сиракьюз Кранч», а 14 марта 2013 года дебютировал в НХЛ в матче «Тампа-Бэй Лайтнинг» против «Нью-Йорк Айлендерс». Дебютный гол забил 16 марта 2013 в ворота «Каролины». С сезона 2013/2014 является игроком основного состава «Тампы». В мае 2014 года продлил контракт на 3 года на $ 10 млн.

В октябре 2014 тренер «Молний» Джон Купер объединил в одну тройку Джонсона, Никиту Кучерова и Ондржея Палата. Звено сразу же стало показывать отличное взаимодействие и высокую результативность, все трое нападающих вышли в число лидеров клуба и лиги по показателям результативности и полезности. В НХЛ это звено получило название «Тройняшки» (). 25 января 2014 года оформил свой первый хет-трик в НХЛ. 18 мая 2015 сделал хет-трик в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс», который стал первым хет-триком в плей-офф как для игрока, так и для его клуба. 6 июня 2015, во втором матче финала Кубка Стэнли Джонсон забивает свою 13-ю шайбу в плей-офф 2015 и устанавливает новый клубный рекорд по количеству голов в одном розыгрыше Кубка Стэнли, который до этого принадлежал совместно Брэду Ричардсу и Руслану Федотенко. С 13 шайбами стал лучшим снайпером плей-офф 2015 и лучшим бомбардиром с 23 очками разделив первое место с Патриком Кейном.

Летом 2017 года продлил контракт с «Тампой» на 7 лет на сумму $ 35 млн.

28 сентября 2020 года стал обладателем Кубка Стэнли. 11 января 2021 года «Тампа» выставила игрока на драфт отказов с целью разгрузить платёжную ведомость, однаго его ни один клуб оттуда не забрал . 27 июля 2021 года был обменян в «Чикаго Блэкхокс».

Награды и достижения

Статистика

Клубная

Международная

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Хоккейные центральные нападающие
Обладатели Кубка Стэнли